Le patronyme néerlandais Bussche renvoie à une origine près d'un bois ou une forêt (dialectal, dérivé du :nl:bos). Van den Bussche correspond au français Dubois. Voir aussi le patronyme .

Variante germanisée:
von dem Bussche

Vanden Bussche 
Marc Vanden Bussche, homme politique belge flamand, bourgmestre de Coxyde.

von dem Bussche 
Baron Axel Freiherr von dem Bussche-Streithorst, officier allemand durant la Seconde Guerre mondiale et résistant au Troisième Reich.
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais